

Гайлендс — місто, штат Нью-Джерсі
 Гайлендс — місто, штат Нью-Йорк
 Гайлендс — місто, штат Північна Кароліна
 Гайлендс — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Гайленд (значення)